Molins, plural de molí

 Molins (Arieja), 
 Molins (Llobera), masia al municipi de Llobera (el Solsonès)
 Molins (Oriola), pedania al municipi d'Oriola, al Baix Segura 
 Molins de Beneixama, al municipi de Beneixama, al Baix Vinalopó 
 Molins de Rei, vila i municipi a la comarca del Baix Llobregat (província de Barcelona)
 Molins de Dalt, localitat fictícia a la sèrie de còmics Les aventures de Tintín, del dibuixant belga Hergé
 Molins de Rei Club de Futbol
 Molins de Sant Veran
 Molins-sur-Aube, municipi al departament de l'Aube (regió del Gran Est, França)
 Molins, nucli antic al municipi de Pont de Molins (Alt Empordà)
 Antoni Molins i Sirera (Barcelona, 1838 - 1903), poeta
 Júlia Molins Vila (Barcelona, 1993), actriu barcelonina que ha participat en papers de diverses sèries televisives